Le terme goélette peut désigner :
 la goélette, un voilier léger de plusieurs types :  trois mâts,  à hunier, paimpolaise ou  simple. 
 le sterne pierregarin, ou hirondelle de mer.